Grieco ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Grieco (* 1988), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Francisco de Assis Grieco (1924–2001), brasilianischer Diplomat
 Gaetano Grieco (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Jessica Grieco (* 1973), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Joseph M. Grieco (* 1953), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Richard Grieco (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Sergio Grieco (1917–1982), italienischer Filmregisseur
 Vito Grieco (* 1971), italienischer Fußballspieler